Malice in Wonderland kan avse:
 Malice in Wonderland (album av Paice, Ashton & Lord) – ett musikalbum från 1977 av Ian Paice, Tony Ashton och Jon Lord
 Malice in Wonderland (album av Nazareth) – ett musikalbum från 1980 av Nazareth
 Malice in Wonderland (album av Goldie) – ett musikalbum från 2007 av Goldie
 Malice n Wonderland – ett musikalbum från 2009 av Snoop Dogg
 Malice in Wonderland (film) – en film från 2009